J — літера латинської абетки.
 Ј — літера розширеної кирилиці.
 J — мова програмування.